Jaguars steht für:
 Argentina Jaguars, Rugby-Union-Nationalmannschaft von Argentinien, siehe Nations Cup (Rugby)
 IUPUI Jaguars der Indiana University-Purdue University Indianapolis
 Jacksonville Jaguars
 Southern Jaguars der Southern University